DDV peut signifier :
 Dominique de Villepin, un homme d'État, diplomate, écrivain et avocat français. qui est parfois désigné par ses initiales, DDV ;
 droit de vote ;
 donation au dernier vivant ;
 Danny Devos, un artiste belge qui a utilisé DDV comme pseudonyme.